

Населені пункти та їхні частини
 Закшув — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Закшув — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Закшув — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Закшув — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Закшув — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Закшув — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Закшув — село в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Закшув — село в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Закшув — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Закшув — село в гміні Ґоґолін Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Закшув — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закшув — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Закшув — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закшув — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Закшув — село в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Закшув — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Закшув — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Закшув — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві

Примітки